Béchar é uma wilaya argelina do Centro-Noroeste do país. A capital tem o mesmo nome. A wilaya possui 270.061 habitantes (Censo 2008) e 21 comunas.

Ligações externas
 Wilaya de Béchar-História e fotos antigas - em francês
 Site oficial da Universidade de Béchar